Jack Johnson (acteur)
 Jack Johnson (bokser), de eerste zwarte wereldkampioen zwaargewicht boksen
 Jack Johnson (ijshockeyer)
 Jack Johnson (muzikant), een Hawaïaans zanger-gitarist
 Albert Johnson, beter bekend als Jack Johnson, een Engels tennisser